Karaman kan syfta på:

Geografi

Azerbajdzjan 

 Qaraman, ort, Göjtjaj,

Kazakstan 

 Karaman (ort i Kazakstan), Qostanaj,

Turkiet 

 Karaman, provinshuvudstad, 
 Karaman (ort i Turkiet, Şanlıurfa), 
 Karaman (provins), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar